Санта Росалија има више значења:

 Санта Росалија (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Росалија (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Росалија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија, Фраксион Тилапиља (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија, Ел Мангито (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Росалија (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Росалија, Ла Марома (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Росалија (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Росалија (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Росалија (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Росалија (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Росалија (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Росалија (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Росалија (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Росалија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Росалија (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Росалија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Росалија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Росалија (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Росалија (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Росалија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Росалија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Росалија (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Росалија (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Росалија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Росалија (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Росалија (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росалија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росалија (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росалија (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росалија (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Росалија (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Росалија, Мигел Идалго 2. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Росалија (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Росалија (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Росалија (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија, Камалоте (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Росалија (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Росалија (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Росалија, Антонио Валдез Санчез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику